Калерґіс — австрійське прізвище.

Відомі представники 
 Марія Калерґіс (1822—1874) — польська піаністка і покровителька мистецтв.
 Димітріос Каллергіс (1803—1867) — грецький генерал і політичний діяч.
 Ігнатіос Калерґіс (1892—1964) — генерал-майор грецької армії.
 Ріхард Ніколас Куденгофе-Калерґі (1894—1972) — австрійський філософ, письменник, політик, граф.
 Міцуко Аояма, графиня Куденгове-Калерґі (1874—1941) — дружина австрійського дипломата.

Див. також 
 Захарія Каллієргі